Fleischel ist der Familienname folgender Personen:

 Egon Fleischel (1861–1936), Verleger in Berlin
 Günther Fleischel (1903–1943),  Handelsvertreter in Wiesbaden, Mitglied der SA und des Nationalsozialistischen Kraftfahrkorps sowie Judenältester im Ghetto Riga